2 Pułk Przedniej Straży Buławy Wielkiej Koronnej – pułk jazdy koronnej okresu I Rzeczypospolitej
 2 Pułk Przedniej Straży Buławy Wielkiej Litewskiej – pułk jazdy litewskiej okresu I Rzeczypospolitej